Гроот, Грот () — нидерландская фамилия:

 Гроот, Адриан де (1914—2006) — нидерландский шахматист и психолог.
 Гроот, Альберт Виллем де (1892—1963) — нидерландский филолог.
 Гроот, Георг Кристоф (1716—1749) — один из двух братьев, немецких живописцев, трудившихся и умерших в России.
 Гроот, Иван Фёдорович (1717—1801) — его брат
 Гроот, Гуго де (Гроций; 1583—1645) — голландский юрист и государственный деятель, философ, христианский апологет, драматург и поэт.
  (1931—1989) — американский статистик.
  (1916—1994) — нидерландский физик-теоретик

Двойная фамилия

См. также